Charles Meredith (1854-1928) – imprenditore canadese
Charles Meredith (1811-1880) – politico australiano
Charles Meredith (1894-1964) – attore statunitense
Charles Meredith – addetto agli effetti speciali nelle pellicole cinematografiche